Esterházy György (1630–1663) szendrői címzetes püspök
Esterházy György (?–1735) főajtónálló (1730–1735)
Esterházy György (1781–1865) főpálcamester